Rubén Figueroa is de naam van twee gouverneurs van de Mexicaanse deelstaat Guerrero:
 Rubén Figueroa Figueroa, gouverneur van 1975 tot 1981
 Rubén Figueroa Alcocer, gouverneur van 1993 tot 1996